Безбожник — атеїст, невіруючий

Безбожник — селище, Мурашинський район, Кіровська область